Grabau (Lauenburg)
Grabau (Stormarn)